Hug I de Spoleto el Gran (també Hug de Toscana) duc de Spoleto 989-996 i marquès de Toscana 962-1001
 Hug II de Spoleto, duc 1020-1035
 Hug III de Spoleto, duc 1036-1043